Алберт од Саксоније (Дрезден, 23. април 1828 – Шћодре, 19. јун 1902) је био краљ Саксоније. Био је син Јохана од Саксоније и Амалије Аугусте од Баварске.

Породично стабло 

Рођени 1828.
Умрли 1902.
Краљеви Саксоније
Династија Ветин